1963 Голяма награда на Франция е 13-о за Голямата награда на Франция и четвърти кръг от сезон 1963 във Формула 1, провежда се на 30 юни 1963 година на пистата Реймс близо до град Реймс, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция